Paperino (Donald Duck) – personaggio dei fumetti e dell'animazione
Donald Duck – fumetto statunitense pubblicato dal 1952
Donald Duck – serie cinematografica di cortometraggi distribuiti dal 1937 al 1959

Voci correlate
Paperino (disambigua)